Jean-Pierre Petit peut désigner :
 Jean-Pierre Petit (1937-), un scientifique français ;
 Jean-Pierre Petit (1947-), un entrepreneur français.